Cracău este un nume propriu toponimic românesc, care se poate referi la:

Ape curgătoare 

 Râul Cracău, apă curgătoare din bazinul hidrografioc al râului Siret și cele două râuri care îl formează prin confluență
 Râul Cracăul Alb
 Râul Cracăul Negru

A se vedea și 

 Cracare, procedeu industrial de "spargere" a moleculelor complexe
 Crăcăoani, Neamț

Nume proprii
Toponime românești